SM oder S.M. steht als Abkürzung für:

 Citroën SM, Pkw-Modell
 Saar-Mark, vom 16. Juni 1947 bis 19. November 1947 die Währung des Saarlandes
 Herzogtum Sachsen-Meiningen (1680–1918), Freistaat Sachsen-Meiningen (1918–1920), aufgegangen im Freistaat Thüringen
 Sadomasochismus, auch S/M oder S&M abgekürzt
 Sailor Moon, Manga-/Anime-Serie
 Saltatio Mortis, Mittelalterband
 San Marino, als ISO-3166-Code
 Schreibmaschinenpapier, siehe Papiersorte#S
 Schrittmacher in der Medizin, siehe Herzschrittmacher
 Schulmusik (Studienfach), Studiengang Künstlerisches Lehramt an Gymnasien, Fachrichtung Musik
 Schweizermeister oder „Schweizermeisterschaft“
 Scientiæ Magister, akademischer Grad verliehen an der Harvard University und MIT
 SeaMonkey, Browser von Mozilla
 See Motorwagen der Straßenbahn Unterach–See
 Seine Majestät (S.M.), Titulierung für männliche Monarchen im Rang eines Königs oder Kaisers
 Seiner Majestät (S.M.), ein Schiffsnamenpräfix, siehe Präfixe von Schiffsnamen
 Sensibilität und Motorik, bei der neurologischen Untersuchung
 Service-Management
 Service Mark (℠), im Markenrecht des angloamerikanischen Rechtskreises sowie von Staaten, die sich diesem Recht angeschlossen haben, der Fachbegriff für eine unregistrierte Dienstleistungsmarke
 Short Message des Short Message Service (SMS) in der Mobiltelefonie
 Skelettmuskulatur
 SM Car Syndicate, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 SM Entertainment, südkoreanisches Unterhaltungsunternehmen, Talentagentur und Plattenlabel, heute steht es für Star Music
 Smart Media Card, Speicherkarte
 Smart Meter, intelligenter Stromzähler
 Social Media
 Societas Mariae, Gesellschaft Mariä, Ordenskürzel für die Marianisten
 Societas Mariae, Gesellschaft Mariens, Ordenskürzel für die Maristenpatres
 Standard Missile, Flugabwehrrakete
 Standardmodell der Elementarteilchenphysik
 Stadtmission
 Studi medievali, historische Fachzeitschrift
 Straßenmeisterei
 Super Mario, Videospielreihe der Firma Nintendo
 Supermoto, Rennsport
 Suriname nach dem ICAO-Code
 Synchronmaschine, häufig verwendet in der Literatur der Elektrotechnik
 die postcode area London Borough of Sutton (als Anfangsbuchstaben einer Postleitzahl aus dem Vereinigten Königreich)

SM als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Deutschland: Landkreis Schmalkalden-Meiningen
 Großbritannien: Edinburgh
 Polen: kreisfreie Stadt Mysłowice
 Rumänien: Kreis Satu Mare
 Serbien: Sremska Mitrovica
 Tschechien: Okres Semily, deutsch: Semil (auslaufend)

Sm steht für:

 Samarium, chemisches Element der Ordnungszahl 62
 Spesmilo, Anfang des 20. Jahrhunderts von Esperantokreisen verwendete  Währungseinheit

S.M. steht für:
 Rosi S.M. (1950–2014), deutsche Regisseurin

sm steht für:

 samoanische Sprache nach ISO 639-1
 Seemeile, Einheitenzeichen im Deutschen
 „small“ (klein), Größenbezeichnung in Kochrezepten

.sm steht für:

 .sm, länderspezifische Top-Level-Domain von San Marino

Siehe auch:
 S&M

Abkürzung